Charles Muller ist der Name folgender Personen:

* Charles Muller (Schriftsteller) (1877–1914), französischer Schriftsteller und Journalist 
 Charles Muller (Romanist) (1909–2015), französischer Romanist
 Charles Muller (Religionswissenschaftler) (* 1953), amerikanischer Religionswissenschaftler
 Charles Arthur Muller (* 1868), französischer  Bildhauer
 Charles Louis Lucien Muller (1815–1892), französischer Maler

Siehe auch:
 Charles Müller (1922–2015), Schweizer Diplomat